

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Early (Iowa)
 Early (Oregon)
 Early (Texas)
 Early megye, Georgia

Zene 
 Early, Scritti Politti-album
 Early, A Certain Ratio-album